Hartrath ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hartrath, Gartendirektor von Mönchengladbach
 Medard Hartrath (1858–1928), Weingutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags